Kamikaze (v japonštině „Božský vítr“ 神風) má více významů:

 Kamikaze – sebevražedné útoky ve druhé světové válce a jednotky tyto útoky provádějící
 původní význam: Kamikaze/„Božský vítr“ byl tajfun, který roku 1281 zničil mongolskou invazní flotu
 Třída Kamikaze (1905) – třída 32 torpédoborců japonského císařského námořnictva sloužících za první světové války.
 Kamikaze (1905) – první torpédoborec třídy Kamikaze z roku 1905
 Třída Kamikaze (1922) – třída 9 torpédoborců japonského císařského námořnictva sloužících za druhé světové války.
 Kamikaze (1922) – první torpédoborec třídy Kamikaze z roku 1922
 Kamikaze Maru (1937) – japonská osobní a nákladní loď, později zásobovací loď torpédoborců
 Kamikaze – druhý prototyp Micubiši Ki-15 imatrikulace J-BAAI, který v dubnu 1937 vykonal dálkový etapový let z Japonska do Londýna
 Kamikaze (nápoj) – energetický nápoj